Le championnat de France d'Élite féminine 2014-2015 oppose dans la première phase, 20 équipes françaises de volley-ball réparties dans deux groupes.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
À l’issue des 18 journées de la , les équipes classées de la  à la  de chaque poule disputent des Play-Off en 1 poule de 6.
Les équipes classées  à  de chaque poule disputent des Play-Down en 2 poules de 6 constituées selon le serpentin obtenu par le classement des poules de la . Les résultats de la première phase ne sont pas conservés.
Les équipes classées dernières de chaque poule sont rétrogradées en N2F.
À l’issue des Play-Off :
Les équipes sont classées de 1 à 6 du Championnat d'Élite féminine
L’équipe classée  est déclarée Championne de France d'Élite féminine
Les équipes classées première et seconde accèdent à la Ligue A féminine la saison suivante, sous réserve qu'elles satisfassent aux critères d’éligibilité à l’accession aux championnats LNV, aux conditions de participation à ce championnat et à la condition que la Commission d’aide et de contrôle des clubs professionnels de la LNV (CACCP–LNV) émette un avis favorable, au regard de leur situation financière
À l’issue des Play-Down :
Les équipes classées aux  et places de chaque poule sont rétrogradées en N2F
Les équipes sont classées de 7 à 18 du Championnat d'Élite féminine

Première Phase

Poule A

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule B

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Playoffs

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point. Les résultats de la saison régulière sont conservés.

Résultats

Playdowns 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point. Les résultats de la saison régulière sont conservés.

Poule 1

Classement

Résultats

Poule 2

Classement

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue AF 2014-2015

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2014-2015
Volley-ball F2
France F2
Volley-ball en France en 2014
Volley-ball en France en 2015